Michael Faraday é responsável por duas leis:

 Lei de Faraday da eletrólise;
 Lei da indução de Faraday.

Desambiguação